Хокшоу () — фамилия.

Известные носители:

 Хокшоу, Алан (1937—2021) — британский пианист и органист, композитор.
 Хокшоу, Кирсти (род. 1969) — британская вокалистка, автор песен и продюсер. Известная своим участием в качестве вокалистки группы Opus III.

См. также
 Хэкшоу, Невил

Фамилии по алфавиту
Фамилии